Super-Sonic Jazz is een Nederlands onafhankelijk platenlabel en concertorganisator uit Amsterdam. Super-Sonic Jazz opereert als stichting en is opgericht in 2017 door Kees Heus. Het hoofddoel van Super-Sonic Jazz is het ondersteunen van opkomende muzikanten op het snijvlak van de genres jazz, hiphop, pop, soul, funk en elektronische muziek.. Super-Sonic Jazz vindt onderdak in poppodium Paradiso.

Artiesten (selectie) 

 Hal Singer & Jef Gilson
 GreyHeads
 Niels Broos & Jamie Peet
 Son Swagga
 LCSM "Likwid Continual Space Motion"
 Palm Unit
 DRAGONFRUIT
 SMANDEM.
 Djosa

Externe link 
 Officiële website

Nederlands platenlabel